Алатскиви — эстонский топоним:

 Алатскиви — замок-мыза в неоготическом стиле в Эстонии, уезд Тартумаа.
 Алатскиви — бывшая волость в Эстонии, в составе уезда Тартумаа. Упразднена в 2017 году.
 Алатскиви — посёлок в Эстонии.
 Алатскиви — река в Эстонии.